Quasar pode ser:

 Quasar, um objeto celeste de extrema luminosidade.
 Quasar (Marvel)
 Quasar (fisica)
Desambiguação
 Quasar Cia de Dança